И́горь Фоми́н:
 Фомин, Игорь Акиндинович (род. 1939) — советский и российский физик-теоретик, член-корреспондент РАН.
 Фомин, Игорь Вадимович (род. 1968) — российский политический деятель.
 Фомин, Игорь Иванович (1904—1989) — советский архитектор.